Der Kanton L’Isle-sur-Serein war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Avallon, im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort war L’Isle-sur-Serein. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1998 bis 2015 Jean-Claude Lemaire (DVD).

Der Kanton L’Isle-sur-Serein hatte (Stand: 1. Januar 2012) 3913 Einwohner.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 13 Gemeinden:

Lislesurserein
Aufgelöst 2015